In 1987 werd het 77ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 8 maart tot 2 september. Auto Esporte werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale
Auto Esporte had aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden, daar het twee van de drie toernooien gewonnen had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib